Иване́нко () — украинская фамилия (букв. «потомок Ивана»).

Известные носители 
 
 Иваненко, Анастасия Викторовна (род. 1989) — российская пловчиха.
 
 
 Иваненко, Василий Петрович (1904—1977) — Герой Советского Союза.
 Иваненко, Варвара Павловна (1918—2007) — школьная учительница, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Иваненко, Вячеслав Иванович (род. 1961) — советский легкоатлет.
 
 Иваненко, Дмитрий Дмитриевич (1904—1994) — советский и российский физик.
 Иваненко, Евгений Владимирович (род. 1995) — белорусский футболист, вратарь.
 Иваненко, Иван Степанович (1927—?) — советский партийный деятель.
 
 Иваненко, Ксенофонт Николаевич (1856—?) — русский военачальник, генерал-майор (1912).
 
 Иваненко, Оксана Дмитриевна (1906—1997) — советская украинская детская писательница.
 Иваненко, Олеся Александровна (род. 1982) — российская прыгунья тройным.
 Иваненко, Ольга Михайловна (Врангель; 1873—1968) — супруга барона П. Н. Врангеля.
 Иваненко, Павел Сергеевич (1918—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Иваненко, Пётр — украинский политический деятель, гетман Украины.
 
 Иваненко, Татьяна Васильевна (1941—2021) — советская актриса.
 Иваненко, Тимофей Самойлович (1913—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Магаданского областного исполнительного комитета.
 Иваненко, Юрий Григорьевич (род. 1966) — российский юрист и правовед. Судья ВС РФ.

См. также 
 Ивахненко

Примечания